Az év dán labdarúgója (dánul:  Årets danske fodboldspiller) díjat a Dán labdarúgó-szövetség ítéli oda a naptári év legjobb dán játékosának.

Az eddigi díjazottak

Jegyzetek  

Labdarúgással kapcsolatos díjak
Dán labdarúgás